Zimbru este o specie de bizon răspândită în Europa.

Zimbru se mai poate referi la:

Geografie 
 Zimbru, Arad
 Zimbru, Galați
 Zimbru, Călărași
 Râul Zimbru

Sport 
 Stadionul Zimbru
 Zimbru Chișinău, un club de fotbal din Chișinău, Republica Moldova, fondat în anul 1947.
 Zimbru 2 Chișinău, a doua echipă a clubului FC Zimbru

Altele 
 B33 Zimbru, transportor autoamfibiu blindat, fabricat în România
 Zimbrul Suceava, fostă companie producătoare de confecții din România

Vezi și 
 Zâmbru